Лук'янівська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Лук'янівська сільська рада — Київська область, Таращанський район
 Лук'янівська сільська рада — Миколаївська область, Баштанський район